L'Incruste, téléfilm français réalisé par Émilie Deleuze, diffusé en 1994 ;
 L'Incruste, fallait pas le laisser entrer !, film français réalisé par Alexandre Castagnetti et Corentin Julius, sorti en 2004.